François Bel peut désigner :
 François Bel (1805-1891), un homme politique, député ;
 François Bel (1927-2009), un auteur de bande dessinée ;
 François Bel (1931-2007), un réalisateur et directeur de photographie.